Enrique de Battenberg (en alemán: Heinrich Moritz von Battenberg, Milán, Italia, 5 de octubre de 1858-Sierra Leona, 20 de enero de 1896) fue un príncipe alemán, cuarto hijo y tercer varón del matrimonio del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt y la condesa Julia von Hauke. Se casó con la princesa Beatriz del Reino Unido, hija de la reina Victoria y el príncipe Alberto, y posteriormente se nacionalizó ciudadano británico y se enroló en la Royal Army, donde llegó al grado de coronel.

Biografía
Enrique era el tercer hijo del matrimonio morganático del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt con la condesa Julia von Hauke. Como su padre había perdido los derechos dinásticos y sus títulos nobiliarios en el gran ducado de Hesse-Darmstadt, recibió desde su nacimiento el tratamiento de Su Alteza Ilustrísima y el título de conde conferido por su madre. El 26 de diciembre de 1858 se convirtió automáticamente en Su Alteza Serenísima el príncipe Enrique de Battenberg, cuando su madre fue elevada a princesa de Battenberg con el tratamiento de Alteza Serenísima por decreto de su cuñado, Luis III, gran duque de Hesse-Darmstadt. 

Recibió una educación militar, empezando como teniente en el Primer Regimiento de Húsares Renanos en el Ejército Prusiano. Debido a sus relaciones con la casa de Hesse-Darmstadt, los Battenberg entraron en contacto con muchas familias reales y principescas de Europa, incluyendo la Casa Real Británica. El hermano mayor de Enrique, el príncipe Luis de Battenberg, se había casado con la princesa Victoria de Hesse-Darmstadt, su prima y nieta a la vez de la reina Victoria del Reino Unido.

En 1884, Enrique conoció a la princesa Beatriz del Reino Unido, hija de la reina Victoria y del príncipe Alberto. La reina aceptó el matrimonio, pero con la condición de que deberían permanecer viviendo con ella. El matrimonio se celebró el 23 de julio en St. Mildred's Church, Whippingham, en la isla de Wight. El mismo día de la boda, la reina concedió a Enrique el tratamiento de Alteza Real, que le daba el mismo rango que a su esposa. 

Enrique se nacionalizó inglés e ingresó en el ejército británico, llegando a ser coronel. Además se le hizo Capitán General y Gobernador del castillo de Carisbrooke y la isla de Wight.

Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz tuvieron cuatro hijos, a quienes su abuela, la reina Victoria, dio el tratamiento de Alteza:

Alejandro de Battenberg (Mountbatten), marqués de Carisbrooke (1886-1961).
Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII de España (1887-1969).
Leopoldo de Battenberg (1889-1922).
Mauricio de Battenberg (1891-1914).

En noviembre de 1895 Enrique persuadió a la reina Victoria para que le permitiera marchar al África occidental a entrar en combate en la guerra contra los ashanti. Sirvió en la secretaría militar del comandante en jefe de las fuerzas británicas, el General Sir Francis Scott. Contrajo la malaria cuando la expedición llegó a Prahsu, a 30 millas de Kumasi, muriendo el 20 de enero de 1896 a bordo del crucero HMS Blonde estacionado en las costas de Sierra Leona. Fue enterrado el 5 de febrero de 1896 en la misma iglesia de St. Mildred, en la isla de Wight, donde se había casado, que pasará a denominarse Capilla Battenberg. Posteriormente se depositarán junto a él los restos de su esposa y su hijo mayor, el marqués de Carisbrooke y su mujer.

Títulos y órdenes

Títulos 

 5 de octubre de 1858-26 de diciembre de 1858: Su Alteza Ilustrísima el conde Enrique de Battenberg.

 26 de diciembre de 1858-20 de enero de 1896: Su Alteza Serenísima el príncipe Enrique de Battenberg.
 En el Reino Unido: 22 de julio de 1885-20 de enero de 1896: Su Alteza Real el príncipe Enrique de Battenberg.

Órdenes 

 22 de julio de 1885: Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera. ()
 18 de mayo de 1875: Caballero gran cruz de la Orden de Felipe el Magnánimo. ()

Ancestros

Referencias

Nobles de Reino Unido
E
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes cruces de la Orden de Felipe el Magnánimo
Nacidos en Milán
Fallecidos en Sierra Leona